Аншюц, также встречается транскрипция Аншютц () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Аншюц, Август (1826-1874) — видный немецкий педагог и профессор юриспруденции.
 Аншютц, Александр — российский кинорежиссер (телесериал «Кремень», 2012) 
 Аншюц, Генрих Иоганн Иммануил (1785-1865) — выдающийся немецко-австрийский актёр.
 Аншютц, Герман (1802—1880) — художник, профессор Мюнхенской Академии изящных искусств.
 Аншютц-Кемпфе, Герман (1872—1931) — изобретатель гирокомпаса.
 Аншютц, Оттомар (1846—1907) — немецкий фотограф, изобретатель щелевого затвора фотоаппарата, создатель первой популярной репортерской фотокамеры, впервые сфотографировал животных в среде обитания.

См. также 
 Аншютц (J. G. Anschütz GmbH & Co. KG) — немецкая оружейная компания.